Manitou (Oklahoma), poble a l'estat d'Oklahoma (EUA) 
 Manitou Springs, població dels Estats Units a l'estat de Colorado 
 Llac Manitou, massa d'aigua dolça a l'illa fluvial de Manitoulin a Ontàrio, Canadà
 The Manitou, pel·lícula de terror fantàstica dirigida per William Girdler i produïda l'any 1978